Andrea De Sica (1981-), réalisateur, scénariste et compositeur italien ;
 Christian De Sica (1951-), acteur et réalisateur italien ;
 Manuel De Sica (1949-2014), compositeur italien de musique de film ;
 Vittorio De Sica (1901-1974), réalisateur, metteur en scène et acteur italien.